Калау — многозначный термин.

Топоним
 Калау — город в Германии, в земле Бранденбург.

Фамилия
 Калау, Хайнц (1931—2012) — немецкий поэт, писатель, драматург.